La Fureur des Profondeurs est le quatrième deck de structure de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer sorti en France. Il contient 40 cartes (32 différentes). Il est sorti en même temps que Souffle de la Destruction (troisième deck de structure). Toutes les cartes du deck sont des cartes communes, sauf Seigneur Dragon Océan - Néo-Dédale.

Comment jouer ce Deck 
Voici à peu près ce qui est écrit dans le manuel d'utilisation du Deck :

Note : afin de ne pas violer les droits d'auteur, le texte a été modifié, mais il veut toutefois dire la même chose que l'originel.

Liste des cartes

Monstres 

 Seigneur Dragon Océan - Néo-Dédale (ATK :  ; DEF :  ) Ultra rare
 Poisson aux 7 Couleurs (ATK :  ; DEF : 800 )
 Guerrier Serpent de Mer des Ténèbres (ATK :  ; DEF :  )
 Poisson-Lune Spatial (ATK : 1700 ; DEF :  )
 Mère Grizzly (ATK :  ; DEF : 1000 ) x3
 Garçon-Étoile (ATK : 550 ; DEF : 500 )
 Génovirus (ATK :  ; DEF :  )
 Fenrir (ATK :  ; DEF :  ) x2
 Amphibien Bugroth MK-3 (ATK :  ; DEF :  )
 Dragon-Lévia - Dédale (ATK : 2600 ; DEF :  )
 Chevalier Sirène (ATK : 1500 ; DEF : 700 )
 Mobius le Monarque de Glace (ATK :  ; DEF :  )
 Baudroie Barbue (ATK :  ; DEF :  )
 Manta de la Malediction Rampante (ATK :  ; DEF :  )

Magies 
 Vol à l'Arraché
 Typhon d'Espace Mystique
 Enterrement Prématuré
 Pot de Cupidité
 Violent Orage
 Océan Légendaire x3
 Permutation de créature
 Recharge x2
 Sauvetage x2
 Coup du Marteau
 Déferlante et Vaguelette

Pièges 
 Tornade de Poussière
 Appel de l'Être Hanté
 Filet Gravitationnel x2
 Mur Tornade
 Hommage Torrentiel
 Sort de Bouclier Type 8
 Xing Zhen Hu

Notes 
 Le deck comprend un tapis de jeu, le deck de 40 cartes, un livret de règles et un guide pour bien utiliser son deck et le renforcer.
 Mobius est l'un des célèbres Monarques dont un deck leur sera prochainement consacré.

Source 
 Manuel d'instruction d'utilisation du Deck

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 Triomphe du Guerrier
 Jugement du Magicien
 Forteresse invincible
 Ré-Volt des Machines

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer